Bretania (fr. Bretagne) – kraina historyczna i region we Francji
 Bretagne – francuskie miasto w regionie Centre
 Bretagne – francuskie miasto w regionie Franche-Comté
 Bretagne – typ francuskich pancerników z okresu I i II wojny światowej

en:Brittany (disambiguation)